Латинское буквосочетание NN или nn может означать:
 NN () — тип крепление для равнинных лыж.
 N.N. (от  — «имя неизвестно») — сокращение, используемое для подписи выражений (например, афоризмов), в случае, если автор выражения неизвестен;
 Netscape Navigator — веб-браузер;
 nn — компьютерная программа-ньюсридер для операционной системы Unix;
 nn — буквенное обозначение по стандарту ISO 639 alpha-1 Nynorsk, или Новонорвежский — один из двух официальных письменных языков Норвегии.
 NN Змеи — двойная звезда в созвездии Змеи.